Seznam reaktivnih potniških letal

Sklici

Viri

Potniška letala
Reaktivna letala